Mellersttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellersttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705183-137980), sjö i Åre kommun,  (71,1 ha)
Mellersttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706849-138174), sjö i Åre kommun,  (5,43 ha)
Mellersttjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Mellersttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (13,4 ha)
Mellersttjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Mellersttjärnen, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun, 
Mellerst-Tjärnen, sjö i Arjeplogs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn